Forsby säteri kan syfta på:

 Forsby, Österåker – ett säteri i Österåkers socken, Vingåkers kommun.
 Forsby säteri, Knivsta kommun – ett säteri i Knivsta socken och kommun.
 Forsby säteri, Västerviks kommun - ett säteri i Västra Eds socken, Västerviks kommun.
 Forsby säteri, Pärnå kommun - ett säteri i Pernå socken och kommun, Finland.